Серге́й Гео́ргиевич Ка́ра-Мурза́:
 Кара-Мурза, Сергей Георгиевич (род. 1939) — советский учёный-химик, теоретик науки, философ и публицист, политолог.
 Кара-Мурза, Сергей Георгиевич (1878—1956) — московский адвокат и театровед, критик.